Mount Columbia ist der Name folgender Berge:

 Mount Columbia (Alberta), ein 3.747 m hoher Gipfel in den kanadischen Rocky Mountains
 Mount Columbia (Colorado), ein 4.291 m hoher Gipfel im US-Bundesstaat Colorado